Віллі Роні́ (; 14 серпня 1910, Париж — 12 вересня 2009) — французький фотограф.

Біографія та творчість 
Народився в єврейській родині: батько — виходець з України з Одеси, мати — з Литви. Батько обзавівся в Парижі фотомайстерня, з 1934 син став допомагати в ній батькові. Після смерті батька в 1936 зайнявся фоторепортажем. Познайомився з Робертом Капойї, Брассаєм, Картьє-Брессон. Після Другої світової війни, разом з Робером Дуано і Едуардом Буба, став провідним майстром французької гуманістичної фотографії. У 1972 оселився в Ліль-сюр-ла-Сорг (деп. Воклюз), у місці народження та проживання Рене Шара. У 1970-1980-ті багато викладав (Авіньйон, Екс-ан-Прованс, Марсель). У 1983 заповів свою спадщину французькій державі.

У 1953 його виставка відбулася в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. В 1957 нагороджений золотою медаллю Венеціанського Бієнале. У 1979 одержав Велику національну премію літератури і мистецтва. В 1985 нагороджений Орденом мистецтв і літератури, в 1991 — Кавалерський ступенем ордена Почесного легіону, в 2001 році — командорські ступенем Національного ордена «За заслуги», в 2008 — офіцерської ступенем ордена Почесного легіону. Член фотографічного Королівського товариства Великої Британії (1993), почесний доктор університету Варвіку (1998).

Альбоми 
 Photo-reportage et chasse aux images. Paris: Publications Photo-Cinéma Paul Montel, 1951.
 Belleville-Ménilmontant. Grenoble: Arthaud, 1954. Paris: Arthaud, 1984. ISBN 2700304861. Paris: Arthaud, 1989. Paris: Hoëbeke, 1999. ISBN 2842300815.
 Îles de Paris. [N.p.]: Arthaud, 1957.
 Paris. [Paris]: Arthaud, 1962.
 Paris in Color. Chicago: Rand McNally, 1964.
 Sur le fil du hasard. Paris: Contrejour, 1980. ISBN 2859490337.
 Willy Ronis. [N.p.]: Galerie municipale du Château d'eau, c.1981. ISBN 2903116199.
 Willy Ronis. Paris: P. Belfond, 1983. ISBN 2714416047.
 Willy Ronis par Willy Ronis. Paris: Association française pour la diffusion du patrimoine photographique, 1985.
 Mon Paris. Paris: Denoël, 1985. ISBN 2207231666.
 La Traversée de Belleville. Paris: Le Bar floréal, 1990.
 Willy Ronis. Paris: Centre national de la photographie, 1991. ISBN 2867540666.
 Willy Ronis, 1934—1987. Paris: Editions Treville, 1991. ISBN 4845706881.
 Portrait de Saint-Benoît-du-Sault. Paris: Calmann-Lévy; Versailles: Editions P. Olivieri, 1992.
 Toutes belles. Paris: Editions Hoëbeke, 1992. ISBN 2905292490.
 Willy Ronis: Photographs, 1926—1995. Oxford: Museum of Modern Art, 1995.
 Willy Ronis: 70 ans de déclics. Paris: Musées de la ville de Paris, 1996. ISBN 2879003180.
 A nous la vie! 1936—1958. Paris: Hoëbeke, 1996. ISBN 2842300092.
 Vivement Noël! Paris: Hoëbeke, 1996. ISBN 2842300203.
 Autoportrait. Cognac: Fata Morgana, 1996. ISBN 2851944118.
 Les Sorties du dimanche. Paris: Nathan, 1997. ISBN 2097542042.
 Provence. Paris: Hoëbeke, 1998. ISBN 284230036X.
 Sundays by the River. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1999. ISBN 1560988878.
 Willy Ronis: Marie-Anne, Vincent et moi. Trézélan: Filigranes éd., 1999. ISBN 2910682765.
 Sur le fil du hasard, rétrospective: Willy Ronis photographies. Antony: Maison des Arts, 1999.
 Belleville Ménilmontant. Paris: Hoëbeke, 1999. ISBN 2842300815.
 Mémoire textile. Strasbourg: La Nuée bleue, 2000. ISBN 2716505381.
 Willy Ronis for Press Freedom. London: Reporters without borders, 2001. ISBN 2908830612.
 Derrière l'objectif de Willy Ronis: Photos et propos. Paris: Hoëbeke, 2001. ISBN 2842301234.
 Willy Ronis 55. London: Phaidon, 2002. ISBN 0-7148-4167-6.
 Willy Ronis: «La vie en passant». Munich: Prestel, 2004. ISBN 3791329308.
 Le Val et les bords de Marne. Paris: Terrebleue, 2004. ISBN 2913019307.
 Willy Ronis: Stolen Moments / Gestohlene Augenblicke / Instants dérobés. Cologne: Taschen, 2005. ISBN 3-8228-3958-2.
 Willy Ronis: Paris, éternellement. Paris: Hoëbeke, 2005. ISBN 2842302451.
 Willy Ronis. Barcelona: Obra Social Fundacioń «La Caixa», 2006. ISBN 8476649010.
 Ce jour-la. Paris: Mercure de France, 2006. ISBN 2715226616. Paris: Gallimard, 2008. ISBN 9782070358625.
 Les Chats de Willy Ronis. Paris: Flammarion, 2007. ISBN 2081206870.
 Nues. Paris: Terre bleue, 2008. ISBN 9782909953229.

Виноски

Посилання 
 Приклади робіт Віллі Роні
 Willy Ronis Biography 
 Gallery of Ronis photographs at the Hackel Bury gallery
 Biography and photos at the SK Josefberg's Gallery

Література 
 Ryan P. «Willy Ronis». London: Phaidon, 2002

Французькі фотографи
Кавалери ордена Почесного легіону
Уродженці Парижа
Персоналії за алфавітом